COL17A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 497 амінокислот, а молекулярна маса — 150 419.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, клітинних контактах, позаклітинному матриксі, базальній мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки